Jean-Philippe Tremblay est une dénomination partagée par plusieurs personnalités québécoises.

 Jean-Philippe Tremblay (1978 - ), altiste et chef d'orchestre québécois né à Chicoutimi ;
 Jean-Philippe Tremblay (1980 - ), poète québécois né à Le Gardeur ;
 Jean-Philippe Tremblay, réalisateur et documentariste québécois né à Jonquière;
Jean-Philippe Tremblay, originaire de Chicoutimi-Nord, auteur-compositeur-interprète dans le groupe Québec Redneck Bluegrass Project.